Six comtés des États-Unis portent le nom de comté de Custer () :
le comté de Custer, situé dans l'État du Colorado ;
le comté de Custer, situé dans l'État du Dakota du Sud ;
le comté de Custer, situé dans l'État de l'Idaho ;
le comté de Custer, situé dans l'État du Montana ;
le comté de Custer, situé dans l'État du Nebraska ;
le comté de Custer, situé dans l'État de l'Oklahoma.